Ковче́г (, «Kovcheg») — проект помощи российским эмигрантам, осуждающим военную агрессию против Украины. Основатель проекта — российский юрист и правозащитник Анастасия Буракова.

История проекта 
Основан 10 марта 2022 года правозащитником Анастасией Бураковой при поддержке Антивоенного комитета России. Цель проекта — поддержка россиян, осуждающих военную агрессию России против Украины, помощь эмигрантам, поддержка антивоенного движения россиян

Проект начался с бота юридической помощи на платформе Telegram и коливингов (шелтеров) в Ереване и Стамбуле.

12 марта запущен Telegram-канал с практической и ценностной информацией для эмигрантов.

В марте 2022 года начала работу психологическая служба, запущена сетка чатов взаимопощи эмигрантов в 39 странах и для 6 профессиональных групп.

В мае 2022 года эмигрантам доступна возможность бесплатного изучения иностранных языков.

В июле 2022 года открылся центр «Ковчега» в Ереване. Регулярные офлайн-мероприятия также начали проходить в Стамбуле и других городах.

В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в России, коливинги «Ковчега» открылись в Казахстане и Польше.

«Ковчег» поддерживает антивоенные инициативы россиян, проводит вебинары, нетворкинговые и обучающие мероприятия для антивоенных инициатив, сотрудничает с другими проектами по принципу синергии усилий.

Деятельность 
С начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы россиян уехали из страны. Ковчег поддерживает российских эмигрантов, осуждающих военную агрессию против Украины и не видящих для себя возможности жить в путинской России.

Проект предоставляет жилье на первое время в квартирах и домах совместного проживания, где эмигранты могут решить первичные бытовые проблемы, найти жильё для долгосрочной аренды, познакомиться с единомышленниками. Коливинги «Ковчега» в Армении, Турции, Казахстане и Польше рассчитаны на двести мест единовременно. Места в коливингах предоставляются на срок до двух недель.

Юристы «Ковчега» отвечают на вопросы об эмиграции, легализации и адаптации за рубежом, волонтёры-психологи оказывают психологическую помощь в формате индивидуальных и групповых консультаций.

Волонтеры-преподаватели «Ковчега» организуют языковые курсы, на которых эмигранты изучают 12 иностранных языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, украинский, норвежский, сербский, датский, чешский и греческий.

В социальных сетях команда проекта регулярно публикует актуальные вакансии, стажировки, стипендии, предложения волонтеров и информацию о других возможностях для эмигрантов, в чатах взаимопомощи проект объединяет эмигрантов в 39 странах и шести профессиональных сообществах.

С помощью волонтеров и партнеров «Ковчег» регулярно проводит вебинары по трудоустройству за границей, особенностях легализации и адаптации в отдельных странах, психологической самопомощи, влиянии пропаганды, демократических ценностях. В Ереване работает Ресурсный Центр «Ковчега», в котором проводятся различные мероприятия для эмигрантов, а также функционирует коворкинг. Регулярные встречи также проходят в Стамбуле, Варшаве, Алматы и других городах.

Проект поддерживает антивоенные инициативы россиян, даёт им площадку для деятельности в Центрах «Ковчега», проводит для них образовательные мероприятия, а также вовлекает новых эмигрантов в антивоенные проекты. Ковчег выстраивает диалог между локальными сообществами и российской диаспорой. Ковчег рассказывает об антивоенном движении россиян для англоязычной аудитории.

Структура и финансирование проекта 
Ковчег финансируется за счет добровольных пожертвований частных лиц, с июня 2022 года начал монетизировать Telegram-канал, предоставляя площадку для рекламы коммерческих услуг в сфере эмиграции, образования и трудоустройства.

Большой вклад в работу проекта вносят волонтёры — более полутора тысяч человек преподают языки, оказывают психологическую помощь, отвечают на вопросы эмигрантов, модерируют чаты, проводят оффлайн мероприятия, включаются в работу антивоенных инициатив.

Проект работает по принципу синергии, объединяя усилия с другими гуманитарными, гражданскими и антивоенными проектами, среди которых проекты помощи украинским беженцам, направленные против российской пропаганды, российские оппозиционные движения, независимые медиа и блоггеры. Ковчег освещает деятельность более 170 проектов, а также помогает им в сфере своей экспертизы.

Примечания

Ссылки 
 https://kovcheg.live/ сайт проекта

Русская диаспора
Последствия вторжения России на Украину (2022)
2022 год в России